Die Football League Second Division 1905/06 war die 14. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Bristol City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Manchester United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1906/07 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Nottingham Forest und Wolverhampton Wanderers die Plätze ein.

Absteigen aus der Second Division musste keiner, denn die letztplatzierten FC Chesterfield, Burton United und Clapton Orient erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1906/07 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1905-06 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1905/06
1905